Sapszon Ferenc (1929–2011) karnagy
 Ifj. Sapszon Ferenc (1952) karnagy, zeneszerző, az előbbi fia